Der FDGB-Pokal war der nationale Volleyball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in der Deutschen Demokratischen Republik. Er war 1953 vom Deutschen Sportverband Volleyball (DSVB) ins Leben gerufen worden und wurde im jährlichen Turnus gespielt. Die Eingliederung des DSVB in den westdeutschen DVV im Dezember 1990 besiegelte das Ende dieses Turniers.

Modus 
Von 1969 bis 1980 war der FDGB-Pokal ausschließlich den Teams der Sportgemeinschaften (Betriebssport-, Hochschulsport- und Armeesportgemeinschaften, Sportgemeinschaft Dynamo) vorbehalten. Mit Wiederzulassung der geförderten Sportclubs wurden ab 1981 zunächst zwei getrennte Pokalwettbewerbe ausgespielt, ab 1986 spielten SC- und BSG/HSG/ASG-Mannschaften wieder in einem gemeinsamen Turnier. 1991 fand die letzte Austragung des FDGB-Pokals statt.

Pokalsieger 

Deutscher Pokal (Volleyball)
Pokal FDGB
!
Erstveranstaltung 1953